Eurovision Song Contest 1973, sändes den 7 april 1973 från Nouveau Théâtre i Luxemburg i och med att landet året innan hade vunnit med låten Après Toi med Vicky Leandros. Programledare var Helga Guitton och kapellmästare var Pierre Caó. Reglerna ändrades inför årets festival, så att varje land nu fick sjunga på valfritt språk och Sverige, liksom flera andra länder, valde att sjunga på engelska. Detta år blev det även tillåtet att använda sig av förinspelad musik, men denna fick endast bestå av instrument som fanns med på scenen.

För andra året i rad blev det seger för Luxemburg, denna gång med Anne-Marie David som deltog med låten Tu Te Reconnaîtras. Cliff Richard gjorde ett nytt försök i tävlingen efter sitt första försök 1968 och ledde ett tag även i denna omröstning, men fick till sist se sig slagen med endast sex poäng. Detta år fick också Finland sin bästa placering fram till vinsten 2006.

Bidragen

Omröstningen 
Detta års omröstning gav mycket spänning. Efter den tredje omgången tog Storbritannien ledningen och Spanien och Luxemburg låg på delad två. Därefter var det bara frågan om vilket av dessa tre länder som skulle vinna. Första platsen växlades mellan Luxemburg och Storbritannien nästan hela tiden efter varje omgång och vid något tillfälle råkade Luxemburg hamna bakom Spanien. Dock lyckades Luxemburg hinna ikapp efter de sista omgångarna men Storbritannien råkade falla bakom Spanien igen. Israel fick en bra start genom att hamna på en fjärde plats. Segern gick till Luxemburg efter den sista omgången.

Återkommande artister

Källor

Externa länkar 

Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1973 i Luxemburg